Краљевина Албанија може бити:

 Краљевина Албанија (1272—1368), средњовековна краљевина основана од стране Карла Анжујског
 Краљевина Албанија (1928—1939), уставна монархија фактички протекторат Краљевине Италије
 Краљевина Албанија (1939—1943)‎, уставна монархија протекторат Краљевине Италије
 Краљевина Албанија (1943—1944)‎, дејуре независна држава, дефакто под управом Трећег рајха